Asch může znamenat:
 obec
Asch v Bavorsku u města Leeder
Asch v Bavorsku u města Mähring
Asch v Bavorsku u města Weißenhorn
Asch v Bádensku-Württembersku u města Blaubeuren
Německý název města Aš
 příjmení
 viz Asch (příjmení)
 jiný význam
 Aš (bůh) – starověký egyptský bůh oáz a vinic západního Nilu

Podobné výrazy 
 Ash
 Aša
 Eš

Rozcestníky - místopisné jméno